Spannuth ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Spannuth (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Fred Spannuth (* 1921), deutscher Jazzmusiker
 Friedrich Spannuth (* 1937), deutscher Handballspieler und -trainer
 Heinrich Spannuth (1879–1936), deutscher Politiker (DNVP)
 Ludwig Spannuth-Bodenstedt (1880–1930), deutscher Intendant und Bühnenautor
 Ullrich Spannuth (* 1964), deutscher Offizier, Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr

Siehe auch:
 Spanuth